Ровіна () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бренішка.
 Ровіна () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Букурешч.